A Copa Libertadores Femenina egy a CONMEBOL által kiírt nemzetközi női labdarúgó-kupasorozat, amit 2009 óta rendeznek meg az 1960 óta zajló férfi Copa Libertadores mintájára.

Története 
A CONMEBOL 2009 márciusában hagyta jóvá a női klubok nemzetközi versenyét, melyet  első alkalommal a brazíliai Santosban és Guarujában játszottak le 2009. október 3. és október 18. között.

Lebonyolítása 
A sorozatban a CONMEBOL 10 tagországának bajnokai léptek első alkalommal pályára. A klubok két ötös csoportban mérkőztek meg egymással és a első két csapat továbblépésével alakult ki a legjobb négy mezőnye, melyek kieséses rendszerben döntötték el a kupa sorsát.

2011-től az aktuális címvédő és a rendező részvételével bővült a kiírás és három négyes csoportban vetélkedtek a továbbiakban.

A torna első három kiírásának São Paulo adott otthont, 2012-ben Pernambuco, majd Foz do Iguaçu pályáin mérettették meg tudásukat a csapatok. Első alkalommal 2015-ben rendezték Brazílián kívül az eseményt, melynek Medellín adott otthont.

Eredmények

Országok szerint

Öröktáblázat
2021. március 21-el bezárólag

Gólkirálynők

Kapcsolódó szócikkek 
IWCC női labdarúgó-klubvilágbajnokság
UEFA Női Bajnokok Ligája
Sudamericano Femenino

Jegyzetek

Források 
 A CONCACAF hivatalos honlapja
 A Copa Libertadores Femenina eredményei az rsssf.com honlapján

CONMEBOL
Női labdarúgás
Nemzetközi labdarúgókupák